Тюшевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Рязанском районе Рязанской области.

Административный центр — село Тюшево.

История 

Тюшевское сельское поселение образовано в 2006 г.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Рязанской области
Муниципальные образования Рязанского района Рязанской области